Ängetjärn kan syfta på:

Ängetjärnet, Dalsland, sjö i Bengtsfors kommun
Ängetjärnet, Värmland, sjö i Grums kommun

Se även
Ängtjärn
Ängstjärn